KMT, sigla del partito politico Kuomintang

Codici 
 KMT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kampot (Cambogia)